Bosnien och Hercegovina kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina – en republik i Sydösteuropa 1992–
Republiken Bosnien och Hercegovina – republik i Sydösteuropa åren 1992-1995
Federationen Bosnien och Hercegovina – ena delen av Bosnien och Hercegovina
Socialistiska republiken Bosnien och Hercegovina – en delrepublik i Jugoslavien åren 1943-1992